Sainte-Geneviève-des-Bois puede referirse a: 

 Sainte-Geneviève-des-Bois, comuna francesa situada en la región de Isla de Francia (que incluye ocho departamentos y cuya capital es París), en el departamento de Essonne, en el distrito de Palaiseau (véase también Seine-et-Oise);
 Sainte-Geneviève-des-Bois, comuna francesa situada en Loiret.